Anastasia Dețiuc (ur. 14 grudnia 1998) – czeska tenisistka pochodzenia mołdawskiego, reprezentantka Mołdawii w rozgrywkach Pucharu Billie Jean King.

Kariera tenisowa 
W cyklu WTA wygrała jeden turniej w grze podwójnej. Ponadto w karierze zwyciężyła w trzech singlowych oraz szesnastu deblowych turniejach rangi ITF. 

3 lutego 2020 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 352. pozycję, natomiast 3 października 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 86. miejsce.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Czeskie tenisistki
Mołdawskie tenisistki
Urodzeni w 1998